De nombreuses localités françaises comportent une rue de l'Hôtel-de-Ville. Notamment :
 la rue de l'Hôtel-de-Ville à Lyon ;
 la rue de l'Hôtel-de-Ville à Magny-en-Vexin ;
 la rue de l'Hôtel-de-Ville à Nantes ;
 la rue de l'Hôtel-de-Ville à Paris.

Voir aussi 
 Raadhuisstraat à Amsterdam